Hessenau ist ein Ortsname:

 Hessenau (Ilshofen), Weiler im Stadtteil Ruppertshofen von Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hessenau (Marth), Ortsteil der Gemeinde Marth, Landkreis Eichsfeld, Thüringen